NGC 5109 (другие обозначения — NGC 5113, UGC 8393, MCG 10-19-61, ZWG 294.32, IRAS13189+5754, PGC 46589) — галактика в созвездии Большая Медведица.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 5109, NGC 5113.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5109
Большая Медведица (созвездие)